Esterl ist der Familienname folgender Personen:

 Arnica Esterl (* 1933), niederländisch-deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Elisabeth Esterl (* 1976), deutsche Profigolferin
 Felix Esterl (1894–1931), österreichischer Maler
 Michael Esterl (* 1977), österreichischer Beamter, Generalsekretär und Kabinettschef
 Werner Müller-Esterl (* 1948), deutscher Biochemiker und Universitätspräsident